Franciaország
Saint-Laurent-des-Bois, település Eure megyében
Saint-Laurent-des-Bois, település Loir-et-Cher megyében